Izvoarele kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Izvoarele (Giurgiu)
 Izvoarele (Olt)
 Izvoarele (Prahova)
 Izvoarele (Teleorman)
 Izvoarele (Tulcea)